El Museu del Gas va ser un museu situat a la plaça del Gas de Sabadell, al Vallès Occidental. Ocupava l'antiga seu de Gas Natural de la vila, obra de Juli Batllevell, restaurada entre el 2009 i el 2011. Va obrir les portes el 13 de desembre de 2011 –convertint-se en el primer museu del gas de l'estat espanyol– i les va tancar el 23 d'octubre del 2018. El museu pretenia explicar, mitjançant una col·lecció de 2.000 peces, la mateixa història de l'empresa Gas Natural, així com les característiques del gas com a font d'energia, el seu passat, present i futur. També comptava amb una sala habilitada per a exposicions temporals.

Història 
Fins al 2006 Gas Natural tenia una exposició permanent sobre la història del gas i de la seva empresa a la seva seu de l'avinguda del Portal de l'Àngel de Barcelona. El 2006 van traslladar la seva seu al barri de la Barceloneta i va sorgir la idea de fer un museu més gran sobre la història del gas. Es va decidir ubicar-ho a un edifici propietat de la companyia a Sabadell.

La ciutat de Sabadell, amb un fort passat industrial vinculat al sector tèxtil, també manté una llarga tradició amb el gas. A finals del  hi havia a la ciutat diverses fàbriques de gas, com la Fàbrica de gas de Prats i Benessat (construïda per Claudi Gil) o la Fàbrica de gas de L'Energia. A més, fou la segona ciutat catalana, deu anys després que Barcelona, que va tenir un enllumenat per gas, més concretament des de 1852. Va obrir les seves portes el 13 de desembre de 2011, tot i que no es va inaugurar fins a l'11 de gener de 2012, amb la presència d'Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya.

Edifici 

L'edifici on s'ubicava és una construcció de 1899 de Juli Batllevell, un dels referents locals de l'arquitectura modernista. Està catalogat dins del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell. Es va edificar per ubicar-hi la fàbrica de gas La Energia, a la llavors anomenada plaça del duc de la Victòria, actual plaça del gas. Anys després aquesta empresa es fusionaria amb Gas de Sabadell i posteriorment seria absorbida per Catalana de Gas y Electricidad.

És per aquest i d'altres motius que es va optar per no enderrocar l'edifici i realitzar-ne un projecte d'ampliació respectuós amb l'estructura preexistent. El projecte va ser adjudicat a la proposta de l'arquitecte Dani Freixes, de l'empresa Diversos Arquitectes.

Durant el 2009 es van iniciar les obres de remodelació. Una de les primeres coses que es va fer va ser enderrocar un afegit de l'edifici, que donava a la cantonada del carrer Advocat Cirera, i fer les consegüents prospeccions arqueològiques.

L'edifici és sostenible a nivell energètic. No disposa d'aigua calenta i compta amb plaques fotovoltaiques al terrat, on també incorpora un paviment sota el qual passa l'aigua, per facilitar l'aïllament tèrmic. També té un sistema que permet reaprofitar l'aigua de pluja. La nova façana es va realitzar amb vidre reciclat. El pressupost del projecte va ascendir a 8 milions d'euros. Pel que fa a la col·lecció, es va restaurar a la Nau Sallarès Deu del barri de Gràcia, mentre s'habilitava l'edifici.

Serveis 
L'edifici també disposava d'una sala d'actes, tallers, aules de formació i una biblioteca històrica, font de referència en el sector.

Arxiu històric 

Al soterrani s'hi ubicava l'arxiu històric de la Fundació Gas Natural, creat el 1987 amb informació des de mitjans del  i que contenia documents de totes les empreses adquirides per l'entitat: 

 Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas 1841- 1912
 Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. El Ferrol1879 – 1891
 Central Catalana de Electricidad-Catalana de Gas y Electricidad s.a.1912 – 1986
 Gas Lebon1864 - 1923
 La Energía s.a. 1913 - 1983
 Carbones Asturianos 1923 - 1970
 La Propagadora del Gas 1915 - 1998
 Eléctrica del Cinca 1877 - 1911
 Sociedad Catalana para el alumbrado por Gas / Catalana de Gas y Electricidad s.a. Sevilla 1871 – 1981
 Cooperativa de Fluido Eléctrico 1920 – 1942
 Compañía de Fluido Eléctrico s.a. 1942 – 1965
 Hidroeléctrica de Catalunyas.a. 1946 – 1976
 Gas Natural s.a. 1966 – 1976
 Catalana de Gas s.a. 1987 – 1992
 Gas Madrid
 Gas Natural SDG 1992

Referències

Vegeu també 
 Llista de monuments de Sabadell
 Joan Brujas Pellisser

Enllaços externs 

 
 Fitxa del museu a l'oficina de patrimoni de l'Ajuntament de Sabadell 
 Avantprojecte museològic de l'Estudi Ramon Folch 
 Case Study sobre el Museu del Gas per part de la seva coordinadora, Maria Marin 

Gas
Edificis modernistes de Sabadell
Gas
Gas natural
Patrimoni monumental de Sabadell